NGC 4159 (другие обозначения — UGC 7174, MCG 13-9-15, ZWG 352.22, IRAS12085+7624, PGC 38777) — галактика в созвездии Дракона. Открыта Уильямом Гершелем в 1797 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4159
Дракон (созвездие)